Flatus - o termo "sopro", em latim.
Pneuma - versão grega do termo flatus.
"Espírito" -  um dos significado nos âmbitos religioso e psicológico.
Pristomyrmex flatus - uma espécie de formiga do gênero Pristomyrmex.
Flatulência - a liberação dos gases acumulados no estômago e intestinos.

Desambiguação